SS341 oder SS 341 steht für:
 Strada Statale 341 Gallaratese, Staatsstraße in Italien

SS-341 steht für:
 USS Chivo (SS-341), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy

SS341